Die 87. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1983/84 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Nationalliga A 

|}
 AC Bellinzona und FC Chiasso steigen in die NLB ab.

Entscheidungsspiel um den Titel 

|}

Nationalliga B 

	
|}

Entscheidungsspiel um den Abstieg in die 1. Liga 

|}

 SC Zug und FC Winterthur steigen in die NLA auf.
 FC Fribourg, FC Nordstern Basel und Red Star Zürich steigen in die 1. Liga ab.

1984
Fußballsaison 1983/84